Als Weltmeisterschaft 1937 oder WM 1937 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1937 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften 1937
 Billard
 Karambolage
 Freie-Partie-Weltmeisterschaft 1937 in Bern (Schweiz)
 Cadre 45/1-Weltmeisterschaft 1937 in Marseille (Frankreich)
 Cadre 45/2-Weltmeisterschaft 1937 in Groningen (Niederlande)
 Cadre 71/2-Weltmeisterschaft 1937 in Malo-les-Baines (Frankreich)
 Einband-Weltmeisterschaft 1937 in Montargis (Frankreich)
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1937 in Köln (Deutschland)
 Fünfkampf-Weltmeisterschaft 1937 in Algier (Frankreich)
 Billard Artistique-Weltmeisterschaft 1937 in Paris (Frankreich)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1937 in London (England)
 Bob-Weltmeisterschaft 1937
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1937
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1937
 Fechtweltmeisterschaften 1937
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1937
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1937
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 1937
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1937 (I)
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1937 (II)
 Tischtennisweltmeisterschaft 1937
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1937
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1937

Sportveranstaltung 1937
Weltmeisterschaften nach Jahr